Die Mannschaftseuropameisterschaften der Herren und Damen 1995 im Squash fanden vom 1. bis 4. Mai 1995 in Amsterdam in den Niederlanden statt. Insgesamt traten 22 Mannschaften bei den Herren und 18 Mannschaften bei den Damen an. Bei den Herren handelte es sich um die 23. Auflage der Meisterschaft, bei den Damen um die 18. Austragung.

Bei den Herren und Damen setzten sich jeweils die Titelverteidiger aus England durch. Die Herrenmannschaft um Chris Walker, Simon Parke, Del Harris und Mark Cairns besiegte im Finale die Finnen mit 4:0, deren Aufgebot aus Sami Elopuro, Juha Raumolin, Kai Peltonen und Pentti Pekkanen bestand. Bei den Damen besiegten Cassie Jackman, Fiona Geaves und Sue Wright ihre niederländischen Konkurrentinnen Hugoline van Hoorn, Nicole Beumer, Denise Sommers und Vanessa Atkinson im Endspiel mit 3:0.

Herren

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Damen

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Platzierungsspiele

Abschlussplatzierungen

Herren

Damen

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

1995
Squashturnier 1995
Squashturnier in Amsterdam